Players Tour Championship 2011/2012 – Turniej 5 − piąty turniej z cyklu 12 rankingowych turniejów Players Tour Championship, który został rozegrany w dniach 21–25 grudnia 2011 w World Snooker Academy w Sheffield (Anglia).

W turnieju zwyciężył Andrew Higginson pokonując w finale Szkota Johna Higginsa 4-1. Był to pierwszy zwycięski turniej rankingowy w karierze Anglika.

Nagrody 

Tylko profesjonalnym zawodnikom są zaliczane punkty do rankingu.

Rundy eliminacyjne

Runda 1 
(Do 4 frame’ów)

Runda 2 
(Do 4 frame’ów)

Drabinka turniejowa

Faza główna

Sekcja 1

Sekcja 2

Sekcja 3

Sekcja 4

Sekcja 5

Sekcja 6

Sekcja 7

Sekcja 8

Faza finałowa

Breaki stupunktowe turnieju

Linki zewnętrzne 
 PTC 5 2011/2012 w serwisie www.snookerworld.pl

Players Tour Championship 2011/2012
Sport w Sheffield
2011 w Anglii